Bosnië-Herzegovina
 Stolac (Herzegovina-Neretva), een gemeente in Bosnië en Herzegovina, in het kanton Herzegovina-Neretva
 Stolac (Bugojno), een plaats in de gemeente Bugojno, Bosnië en Herzegovina
 Stolac (Gacko), een plaats in de gemeente Gacko, Bosnië en Herzegovina
 Stolac (Višegrad), een plaats in de gemeente Višegrad, Bosnië en Herzegovina

Kroatië
 Stolac (Senj), een plaats in de Kroatische gemeente Senj

Montenegro
 Stolac (Plužine), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Plužine